Бака́ло — українське прізвище.

Відомі носії 
 Іван Бакало (1898—1972) — український економіст, педагог, совєтолог.
 Олекса Бакало (1895 — ?) — український військовий і громадський діяч, сотник Армії УНР.

Українські прізвища